Toponímia:
 Canelles, antiga quadra del poble de l'Aranyó (Segarra)
 Canelles, antiga caseria del municipi de Benissa (Marina Baixa)
 Canelles (Fígols i Alinyà), nucli de població de Fígols i Alinyà (Alt Urgell)
 Canelles, masia a Lluçà (Osona)
 Canelles (Navata), nucli de població del municipi de Navata (Alt Empordà)
 Canelles (Sagàs), masia a Sagàs (Berguedà)
 Canelles, poble deshabitat de l'antic municipi de Tragó de Noguera, actualment pertanyent a Os de Balaguer (la Noguera)
 Pantà de Canelles, pantà de la Noguera Ribagorçana en el terme d'Os de Balaguer (la Noguera)
 Mas de Canelles, edificació a Tremp (Pallars Jussà)
 Biografies:
 Agustí Canelles i Carreres (Alpens, 1765 – Alella, 1818), religiós, matemàtic i astrònom
 Berenguer de Canelles, cavaller del  que participa en la conquesta de la ciutat de València (1238) 
 Bertran de Canelles, cavaller del  que participa en la conquesta de la ciutat de València (1238), probablement germà de l'anterior
 Bertran de Canelles (segles  i ), cavaller que participà en l'expedició a Sicília del 1282. Conseller de Jaume II, va ser tutor dels seus fills
 Bertran de Canelles, cavaller valencià del segle XIV
 Bertran de Canelles, cavaller dels segles  i 
 Vidal de Canelles o Vidal de Canyelles (s. XIII), bisbe d'Osca i compilador dels Furs d'Aragó